ou  (conte) peut faire référence à :

Musique

Album 

 Fairytale, un album de Donovan ;
 Fairytale, un album de Constance Amiot ;

Chanson 
 Fairytale of New York est une chanson des Pogues ;
 Fairytale, une chanson d'Alexander Rybak qui remporte le Concours Eurovision de la chanson 2009 en représentant la Norvège ;
 Fairytale, un single du groupe japonais Kalafina sorti en 2008.
 Fairytale, la chanson de Eneda Tarifa qui représente l'Albanie au Concours Eurovision de la chanson 2016 à Stockholm.

Cinéma 

 Le Mystère des fées : Une histoire vraie (), un film de Charles Sturridge.

Voir aussi 

 Fairy Tail, un manga japonais.